Vario peut désigner :

Patronyme 
 Paul Vario (1914 - 1988), gangster américain ;
 João Vário (1937 - 2007), poète, conteur, essayiste et professeur de médecine cap-verdien.

Automobile 
 Vario, modèle de Van de Mercedes-Benz.

Musique 
 Vario, quatrième album du producteur d'Electronic Dance Music norvégien Aleksander Vinter, et son second sous le nom de Savant.

Homonymie de patronyme